

Aziende

BCV Progetti srl è una società italiana che opera nel campo dell'ingegneria strutturale

Codici 
 bcv – codice ISO 639-3 della lingua shoo-mida-ye